Shitennō (, „vier Himmelskönige“) bezeichnet:
 Lokapala () im Buddhismus, die Schutzgötter sind und jeder eine Himmelsrichtung beschützt
Bishamonten (, „Der alles Wissende“)
Jikokuten (, „Bewahrer des Staates“)
Zōjōten (, „Der das Königreich vergrößert“)
Kōmokuten (, „Der alles Beobachtende“)
 die vier Symbole der Chinesische Sternenkonstellationen